Sevigne bezeichnet:
 Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné (1626–1696), Angehörige des französischen Hochadels
 Sevigné, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires